Батрак — село в Каменском районе Пензенской области Российской Федерации, административный центр Первомайского сельсовета.

География 
Село находится на западе примыкает к городу Каменка, рядом с селом протекает река Малый Атмис.

История 
Основано в начале 1930-х как с.-х. артель, затем, хутор Батрак свеклосовхоза им. Калинина. В 1980-е годы – центр Первомайского сельсовета Каменского района, центральная усадьба совхоза «Первомайский».

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, 67 % населения села составляют русские и 29 % населения татары.

Инфраструктура 
В селе действуют средняя общеобразовательная школа, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Пензенская область)